Le terme Témis peut se référer à:

Toponymes
Rivière Témis, affluent de la rivière Témiscamie (versant de la rivière Rupert via le lac Mistassini), dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Canada.
Parc linéaire interprovincial Petit Témis, sentier cyclable de la Route Verte #8 entre Rivière-du-Loup et Edmundston au Nouveau-Brunswick, au Canada.

Autres
Temis est une technopole ainsi qu'un quartier d'affaires de 130 hectares situé à Besançon, créé en 2000, associée avec l'université de Franche-Comté.